Александр Леонидович Барабаш (; род. 1 марта 1955 года, пос. Конырат Карагандинской области Казахской ССР) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994).

Биография 
Родился 1 марта 1955 года в посёлке Коунрад Карагандинской области Казахской ССР.

В 1977 году окончил Днепропетровский химико-технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «инженер-химик-технолог».

После окончания института с 1977 года работал инженером-технологом, затем старшим инженером-технологом Ивано-Франковского пусконаладочного треста «Оргхим», с 1981 года занимал должности инженера-технолога, начальника технологического бюро, заместителя главного технолога Южного радиозавода (г. Жёлтые Воды).

В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1987 года занимал пост начальника технологического бюро цеха печатных плат приборного завода «Электрон» (г. Жёлтые Воды).

18 марта 1990 года в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был избран народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Желтоводского избирательного округа № 87 Днепропетровской области, набрал 52,63% голосов среди 4 претендентов, выдвигался кандидатом в народные депутаты трудовыми коллективами Южного радиозавода, приборного завода «Электрон» и Украинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского проектного института «Промтехнологии». В парламенте входил во фракцию «Народная рада». Являлся секретарём комиссии по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством. Срок депутатских полномочий истёк 10 мая 1994 года.

C 1992 по 1994 год был президентом Союза арендаторов и предпринимателей Украины.

С 1995 по 1997 год являлся вице-президентом ассоциации Народных депутатов прошлых созывов.

Указом Президента Украины от 19 августа 2016 года награждён юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».

Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Барабаш Александр Леонидович на сайте Верховной рады Украины. 
 Довідка: Олександр Леонідович Барабаш

Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Персоналии:Жёлтые Воды
Выпускники Украинского химико-технологического университета